As habilidade tem um papel muito importante no Ultima Online, não só por aparecerem junto ao nome do personagem como darem um título que permite uma avaliação do n ivel de dominio daquela habilidade, mas também porque muitas coisas giram em torno das habilidades. Principalmente as habilidades de luta/batalha e as habilidades de produção/manufatura de itens.

Habilidades/Skills 
Na maioria dos servidores, é permitida a distribuição de 100 pontos iniciais, sendo no máximo 50 em uma mesma skill. Quando a escolhe de profissão é feita a cargo do computador, como Guerreiro, apenas uma das habilidades terá 50% de domínio, os outros 50 pontos são distribuídos em duas habilidades. Por isso grande parte dos jogadores prefere o modo avançado, que permite escolher diretamente as habilidades desejadas. Originalmente a combinação de habilidades eram disposta na seguinte forma:

Skill Cap ou Limite de Habilidades, é um limite máximo de pontos que o personagem pode acumular no total de todas suas habilidades (o padrão do jogo Oficial é de 700 pontos, limitante-se a dominar 100% de sete habilidades, ou dominar 50% de 14, etc), mas não restringindo quais ou como são distribuidos. As vezes pode ser difícil distribuir bem as skills de um personagem por existirem aproximadamente 50 skills diferentes. Para isso existe um grande planejamento prévio e uma boa combinação de habilidades que permita o jogador viver no mundo virtual sem depender dos outros.

O jogador não escolhe (após a criação do personagem) onde e como vai distribuir estes pontos, eles serão ganhos conforme o exercício da habilidade. A dificuldade em aumentar o domínio sobre uma habilidade é proporcional ao domínio já existente, quanto mais um personagem domina uma certa perícia, mais dificil fica para ele aprender sobre ela. Isso pode parecer, em um primeiro momento, um favorecimento dos jogadores iniciantes; mas não é, pois o domínio das habilidades está diretamente ligado ao sucesso na execução da mesma.
Por exemplo:
Um Personagem com 50 pontos de habilidade em cortar lenha tem maiores chances de cortar uma arvore de forma aproveitável do que um personagem com domínio de apenas 10% da mesma skill.
Outro exemplo seria o minerador. Um minerador com pouca skill só encontrará minério de ferro e à medida que avança sua skill ele encontrará shadow iron, dull copper, bronze, etc.
  
Algumas habilidades podem ser treinadas com os NPCs do jogo, por uma quantia de dinheiro. É possível ganhar (geralmente) até 30% de dominio da skill. A partir de um ponto é necessário exercitar a habilidade em si, fazendo cliques e ações repetitivas por um longo tempo.
Outras perícias só podem ser treinadas com um companheiro (animal, humano ou monstro), como é o caso das pericias de luta. A habilidade de Táticas de Luta, por sua vez, é muito especifica, e (geralmente) requer treinamento com algum companheiro que tenha a mesma habilidade em um nível menor, já que não seria possível testar golpes avançados em alguém que já os conhece.

As habilidades no jogo são divididas em categorias:
 Miscellaneous
 Combat Ratings
 Actions
 Lore & Knowledge

Tabelas

Títulos 

Normalmente limitando-se cada uma a um maximo de 100% de domínio. Entretanto este limite pode ser sobrepujado através de itens magicos.

Lista Habilidades 
Segundo padrão original do jogo, com título em inglês:

Referências 

Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos eletrônicos de 1997
Jogos para computador
MMORPG